Балджер () — английская фамилия. Известные носители:

  — американский кинематографист, лауреат премии жюри фестиваля South by Southwest за лучший документальный фильм (2012).
 Балджер, Джеймс (также известен как Уайти Балджер; 1929—2018) — американский гангстер, брат Уильяма Балджера.
 Балджер, Джеймс (1990—1993) — малолетняя жертва убийства.
  (род. 1978) — американский бейсболист, игрок клубов Главной бейсбольной лиги «Аризона Даймондбэкс» и «Лос-Анджелес Энджелс».
  (1865—1930) — ирландский легкоатлет и спортивный функционер, многократный чемпион Любительской атлетической ассоциации Ирландии, Любительской атлетической ассоциации Англии и Гэльской атлетической ассоциации в спринте, беге с барьерами и прыжках в длину, брат Лоуренса Балджера.
  (1870—1928) — ирландский регбист, победитель Чемпионата домашних наций (1896) в составе сборной Ирландии, брат Дэниела Балджера.
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1934) — американский педагог и политик, председатель Сената штата Массачусетс (1978—1996), президент Массачусетского университета (1996—2003), брат Уайти Балджера.
  (1851—1922) — американский архитектор, автор ряда зданий в признанных Национальными историческими памятниками районах Галвестона Стрэнд-Меканик и Ист-Энд.
  (Честер Нойс Балджер; 1917—2009) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги (1947) в составе клуба «Чикаго Кардиналс».
  (1789—1858) — канадский колониальный чиновник, секретарь Колонии Ред-Ривер (1822—1823).